Green House steht für folgende Bauwerke:

in Hongkong:
 Green House (Hongkong), Häuserblock

im NRHP gelistete Objekte:
 Green House (Arkansas), NRHP-ID 99000544
 Green House (Massachusetts), NRHP-ID 90000185

Siehe auch:
 Greenhouse